C22H37NO2 – formula molecolare dell'anandamide
C22H37NO2 – formula molecolare della virodamina

Formule molecolari